Сан Франсиско лос Кокос има више значења:

 Сан Франсиско лос Кокос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско лос Кокос, Ла Гвадалупе (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику